His Brother's Blood – cortometraggio del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton
His Brother's Blood – cortometraggio del 1922 diretto da Albert S. Rogell